Vauban  ist der Name folgender Personen:
 Sébastien Le Prestre de Vauban (1633–1707), französischer Festungsbaumeister und Marschall

Vauban  als Schiffsname:
 Vauban (Schiff, 1930), ein französischer Großzerstörer der Guépard-Klasse im Zweiten Weltkrieg

Vauban bezeichnet folgende Orte:
 Vauban (Freiburg im Breisgau), Stadtteil von Freiburg im Breisgau
 Vauban (Saône-et-Loire), Ort im Département Saône-et-Loire, Frankreich
 Saint-Léger-Vauban, Ort im Département Yonne, Frankreich

Siehe auch:
 Vauban-Kaserne, in Freiburg im Breisgau (1937–1992)
 Vauban-Turm, Verteidigungsbauwerk in Camaret-sur-Mer an der bretonischen Westküste
 Vauban-Türme, zwei Tortürme im Pfaffenthal in der Stadt Luxemburg